Öktem ist ein türkischer männlicher Vorname, der jedoch häufiger als Familienname auftritt. Er hat die Bedeutungen „stark“ und „ehrenhaft“.

Namensträger

Familienname 
 İmran Öktem (1904–1969), türkischer Jurist, Richter am Kassationshof
 Nimet Öktem (1934–2017), türkische Parasitologin
 Niyazi Öktem (* 1944), türkischer Hochschullehrer für Öffentliches Recht und Rechtssoziologie
 Tankut Öktem (1940–2007), türkischer Bildhauer

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname